Ron Nelson, pilot de motocròs nord-americà
 Ron Nelson (compositor), compositor nord-americà nascut el 1929